Музе́й спорти́вной сла́вы — название нескольких учреждений:

 Музей спортивной славы (Йошкар-Ола) — музей истории спорта в Марий Эл.
 Музей спортивной славы Сочи — музей спорта в Сочи.